USS Idaho — кораблі ВМС США, названі на честь штату Айдахо.

 USS Idaho (1864) — дерев'яний паровий шлюп. Збудований у 1866 році. Проданий у 1874 році.
 USS Idaho (BB-24) — броненосець типу «Міссісіпі». Збудований у 1908 році. У 1914 році Проданий Греції, де отримав назву «Лемнос». Потоплений 23 квітня 1941 року.
 USS Idaho (SP-545) — моторний човен, придбаний ВМС США у червні 1917 року і повернутий власнику 30 листопада 1918 року.
 USS Idaho (BB-42) — лінійний корабель типу «Нью-Мексіко». На службі протягом 1919-1946 років. Зданий на злам у 1947 році.
 USS Idaho (SSN-799) — планований підводний човен типу «Вірджинія». Закладений 24 серпня 2020 року.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни